JIT puede referirse a:
 Compilación JIT, una técnica para mejorar el rendimiento de un intérprete en informática.
 Método justo a tiempo, una técnica de negocio.
 JIT rock band, grupo español de rock clásico.
 JUST IN TIME o justo  tiempo es una de la técnicas que se utilizan para que cada trabajador cumpla con sus funciones  en un determinado tiempo para así evitar el almacenamiento en el cual se desperdician recursos como dinero, mano de obra y tiempo.